Rezultati Prvenstva Anglije 1946 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Yvon Petra je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.
  Dinny Pails (Četrtfinale)
  Jack Kramer (Četrti krog)
  Geoffrey Brown (Finale)
  Pancho Segura (Tretji krog)
  Yvon Petra (Prvak)
  Dragutin Mitić (Četrti krog)
  Franjo Punčec (Četrtfinale)
  Lennart Bergelin (Četrtfinale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri 
 
 

Moški posamično
1946